Chi Psi Fraternity House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Chi Psi Fraternity House (Illinois), NRHP-Nr. 90000115
 Chi Psi Fraternity House (Oregon), NRHP-Nr. 91001563